Ferro kan syfta på:

Geografi

Italien 
1 Fiume Ferro, vattendrag,

Portugal 
2 Ferro (ort), Castelo Branco, Covilhã, 
3 Ferro (bergstopp), Azorerna, Povoação, 
4 Ferro (freguesia), Castelo Branco, Covilhã,

Spanien 
5 El Hierro, Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar